Distretto di Huambo – distretto del Perù nella regione di Amazonas  
Distretto di Huambo – distretto del Perù nella regione di Arequipa